Il singolare del torneo di tennis AAPT Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale Thomas Enqvist 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (finale)
  Tim Henman (quarti di finale)
  Magnus Norman (semifinali)
  Dominik Hrbatý (primo turno)

 Vince Spadea (primo turno) 
 Lleyton Hewitt (campione) 
 Sébastien Grosjean (quarti di finale) 
 Nicolas Escudé (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AAPT Championships 2000
ATP Tour 2000